Il singolare del torneo di tennis Lima Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Nydahl che ha battuto in finale Oliver Gross 4-6, 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (primo turno)
 Tomas Nydahl (Campione)
 Oliver Gross (finale)
 Stefan Koubek (quarti di finale)

 Franco Squillari (semifinali)
 Lucas Arnold Ker (quarti di finale)
 Ramón Delgado (semifinali)
 John van Lottum (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 1997